Приуралье:

 Приуралье — территории прилегающие с востока и запада к Уралу.
 Приуралье — деревня в Архангельском районе Башкортостана.